McDowell  är ett skotskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt, däribland MacDowall, MacDowell och McDowall. Som namn på en skotsk klan skrivs det MacDowall, men andra skrivsätt är vanligare. I Sverige var enligt statistik tillgänglig i juni 2016 23 personer bosatta med efternamnet skrivet Mac Dowall.

Personer med efternamnet McDowell eller med varianter av detta namn
 Alex MacDowall (född 1991), brittisk racerförare
 Alex McDowell (född 1955), brittiskscenograf och producent
 Andie MacDowell (född 1958), amerikanskskådespelare och fotomodell
 Charlie McDowell (född 1983), amerikansk filmregissör
 Edward MacDowell (1861–1908), amerikansk kompositör
 Fred McDowell (1904–1972), amerikansk bluesmusiker, sångare och gitarrist
 Graeme McDowell (född 1979), nordirländsk golfspelare
 Harris B. McDowell (1906–1988), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant för Delaware
 Hugh McDowell  (född 1953), brittisk cellist
 Irvin McDowell (1815–1885), amerikansk militär
 James McDowell (1795–1851), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Virginia
 Malcolm McDowell (född 1943), brittisk skådespelare
 Neneh MacDouall-Gaye (född 1957), gambisk politiker, utrikesminister
 Patrick MacDowell (1799–1870), nordirländsk skulptör
 Rachel McDowall (född 1984), brittisk skådespelare
 Roddy McDowall (1928–1998), brittisk-amerikansk skådespelare

Se även
McDowell (auktor), beteckningar vid biologisk namngivning

Källor

Skotska efternamn